Zielony Lasek (district Gołdapski) - plaats in het district Gołdapski in Polen
 Zielony Lasek (district Mągrowski) - plaats in het district Mągrowski in Polen
 Zielony Lasek (district Giżycki) - plaats in het district Giżycki in Polen